Puchar Davisa 2005 – tenisowe drużynowe rozgrywki mężczyzn w 2005 roku. Mistrzami zostali Chorwaci.

Grupa światowa

Drabinka 

 R-Drużyna rozstawiona 
 U-Drużyna nierozstawiona  
 ^-Gospodarz

Finał

Półfinały

Play-off 
Data: 23 września – 25 września 2005

Strefa Euro-Afryka

1 runda

2 runda 

Zwycięzcy awansowali do play-offów

Występ Polski 
Polska reprezentacja grała w II Grupie Strefy Euro-Afryka

1 runda

Baraż 

Estonia spadła do III Grupy Strefy Euro-Afryka

Strefa Ameryki

1 runda

2 runda 

Zwycięzcy awansowali do play-offów

Strefa Azja-Oceania

1 runda

2 runda 

Zwycięzcy awansowali do play-offów

Zobacz też 
 Oficjalna strona rozgrywek

2005 w tenisie ziemnym
2005